Нико́льское:
Никольское — село Введенского сельского поселения Липецкого района Липецкой области 
Никольское — село Стебаевского сельского поселения Липецкого района Липецкой области

См. также
Никольское (Липецкая область)